Барбот де Марни — французская фамилия. Известные носители:

 Барбот де Марни, Евгений Николаевич (1868—1939) — русский геолог, горный инженер, профессор.
 Барбот де Марни, Егор Егорович (1743-1796) — горный инженер, полковник, командир Нерчинских заводов.

Примечания